Гарван — власна назва

Топоніми

Гарван (Габровська область)  — село.
 Гарван (Силістринська область)  — село.

Гарван (Португалія) — парафія.